La famille Picquet est une famille bretonne originaire d'Ille-et-Vilaine, dont sont notamment issus un célèbre amiral de la Marine royale et un général chouan des guerres de la Révolution française.
Cette famille s'est éteinte en ligne masculine en 1839 avec son dernier représentant, Aimé Picquet du Boisguy.

Personnalités

Branche ainée de la Motte 
 Marguerite Picquet de La Motte (1681-1757), chirurgienne, ophtalmologiste, mariée avec Claude Toussaint Marot de La Garaye, tous deux époux charitables
 Guy François Picquet de La Motte ( -1757), docteur en Sorbonne, vice-gérant de l'officialité et vicaire général du diocèse de Vannes, chanoine  du chapitre cathédrale de Vannes
 Toussaint-Guillaume Picquet de La Motte (1720-1791), dit La Motte-Picquet, Lieutenant général des armées navales

Branche cadette du Boisguy 
 Aimé Picquet du Boisguy (1776-1839), général chouan et militaire français
 Louis Picquet du Boisguy (1774-1804), officier chouan, frère du précédent
 Guy Picquet du Boisguy (1772-1795), officier chouan, frère du précédent

Principales alliances
Barrin de La Galissonnière, du Vau, Souchay, de La Moussaye, Marot de La Garaye, Onfroy du Bourg, de Rosnyvinen, Aubert de Trégomain, Le Febvre d'Argencé, Villedieu de Torcy, de Bonnay, du Breil de Pontbriand, etc.

Notes et références

Bibliographie 
 Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne, tome 2, 1862

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial des familles de Bretagne
 Chouannerie
 

Famille française
Famille bretonne